Saria kan syfta på:

Burkina Faso 

 Sarya, ort, Centre-Ouest,

Grekland 

 Nisída Sariá,